Le Pont de la rivière Kwaï est le titre de deux œuvres, racontant la construction d'un pont ferroviaire sur la Kwaï Yai, en Thaïlande :
 Le Pont de la rivière Kwaï, roman de Pierre Boulle, publié en 1952 ;
 Le Pont de la rivière Kwaï, film de David Lean, sorti en 1957 et adapté du roman.